Fram, brod

Zemljopis:
 Fram (Rače - Fram, Slovenija) naselje u općini Rače - Fram u Sloveniji
 Općina Rače – Fram općina u Sloveniji

Sport:
 Knattspyrnufélagið Fram, islandski nogometni klub